Nosrati ist der Familienname folgender Personen:

 Mohammad Nosrati (* 1982), iranischer Fußballspieler
 Schaghajegh Nosrati (* 1989), deutsche Pianistin